Fulong bezeichnet:

 Fulong (Baisha) (阜龙乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Baisha in der chinesischen Provinz Hainan
 Fulong (Daxin) (福隆乡), Gemeinde im Kreis Daxin im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Fulong (Fangcheng) (扶隆乡), Gemeinde im Stadtbezirk Fangcheng im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Fulong (Hukou) (傅垅乡), Gemeinde im Kreis Hukou in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Fulong (Qianwei) (伏龙乡), Gemeinde im Kreis Qianwei in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fulong (Shizhong) (伏龙乡), Gemeinde im Stadtbezirk Shizhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fulong (Yuechi) (伏龙乡), Gemeinde im Kreis Yuechi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fulong (Yizhou) (福龙瑶族乡), Nationalitätengemeinde der Yao im Stadtbezirk Yizhou im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Fulong-Strand, Strand in Neu-Taipei